Za Ługiem – część wsi Dokudów Drugi w woj. lubelskim w pow. bialskim, w gminie Biała Podlaska
 Za Ługiem – część wsi Durdy w woj. podkarpackim w pow. tarnobrzeskim, w gminie Baranów Sandomierski